Sarkis ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Sarkis (1924–1985), libanesischer Staatspräsident
 Gabriel Khouri-Sarkis (1898–1968), syrischer Liturgiewissenschaftler
 Hashim Sarkis (* 1964), libanesisch-amerikanischer Architekt, Hochschullehrer und Kurator
 Joseph Sarkis (* 1949), libanesischer Politiker
 Rolf Sarkis (* 1951), deutschsprachiger Schauspieler und Regisseur
 Victor Sarkis (* 1991), brasilianischer Snookerspieler

Künstlername:
 Sarkis Zabunyan (* 1938), türkisch-französischer Konzeptkünstler